A Turmalina é um grupo musical formado por Luiz César Pintoni, Rodrigo Ramalho, Uirá Bueno, Daniel Martins e Diogo Brandão.

Obras 
 Ciranda de luz e sombra (Diogo Brandão)
 Feron feron (Diogo Brandão)
 Fragmentos de desculpa (Diogo Brandão)
 Guardanapos rabiscados (Diogo Brandão)
 Lugar comum (Diogo Brandão)
 Pipas e trufas (Diogo Brandão) 		

Grupos musicais